Bristow ist der Name folgender

Orte:
 Bristow (Schorssow), Ortsteil der Gemeinde Schorssow im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern

in den Vereinigten Staaten:
 Bristow (Alabama)
 Bristow (Indiana)
 Bristow (Iowa)
 Bristow (Kentucky)
 Bristow (Mississippi)
 Bristow (Missouri)
 Bristow (Nebraska)
 Bristow (Oklahoma)
 Bristow (South Carolina)
 Bristow (Virginia)
 Bristow Point (Oklahoma)

Insel in Papua-Neuguinea:
 Bristow Island

Personen:
 Abraham Bristow, Entdecker der Auckland Islands
 Allan Bristow (* 1951), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer
 Benjamin Bristow (1832–1896), US-amerikanischer Politiker, Solicitor General und Finanzminister
 Chris Bristow (1937–1960), englischer Rennfahrer
 Eric Bristow (1957–2018), englischer Dartspieler
 Francis Bristow (1804–1864), US-amerikanischer Politiker
 George Frederick Bristow (1825–1898), US-amerikanischer Komponist
 Gwen Bristow (1903–1980), US-amerikanische Schriftstellerin
 Henry Bristow (1840–1906), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Bristow (* 1958), britischer Anglist und Hochschullehrer an der University of California (UCLA)
 Joseph L. Bristow (1861–1944), US-amerikanischer Politiker
 Markose Bristow (* 1970), indischer Badmintonspieler
 Patrick Bristow (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler
 Steve Bristow († 2015), US-amerikanischer Computerspieleentwickler
 Thomas Bristow (1913–2007), britischer Ruderer

im NRHP gelistete Objekte:
 Bristow Firestone Service Station, in Bristow, Oklahoma, ID-Nr. 07000912
 Bristow Hotel, in Ozark, Arkansas, ID-Nr. 99000225
 Bristow Motor Company Building, in Bristow, Oklahoma, ID-Nr. 95000032
 Bristow Presbyterian Church, in Bristow, Oklahoma, ID-Nr. 79001992
 Bristow Tire Shop, in Bristow, Oklahoma, ID-Nr. 95000033

Siehe auch:
 Bristow Township